Open Access steht für:
 Open Access, freier Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet
 SPI Open Access, eine ehemalige Software des Herstellers Software Products International
 Open Access Network, das Modell einer anbieterneutralen Kommunikationsinfrastruktur
 Open Access, diskriminierungsfreier (Netz-)Zugang zu einer Infrastruktur, siehe Netzzugang

Siehe auch
 Accessibility („Barrierefreiheit“)